Siedem sióstr, inaczej Plejady (astronomia)
 Siedem sióstr (Zapomniane Krainy)
 Siedem sióstr – film fantastycznonaukowy z 2017
 Siedem sióstr – powieść Lucindy Riley
 Siedem Sióstr (ropa naftowa) – największe koncerny naftowe w latach '50 XX wieku
 Siedem Sióstr – grupa siedmiu wieżowców w Moskwie zaprojektowanych w stylu socrealizmu

Zobacz też 
 Seven Sisters